Termenul „Hilarius” se poate referi la:

Hilarius (papă) între anii (461-468)
Hilarius de Orléans (ca. 1080; - † 1162), filolog și poet
Hilarius Gilges (1909–1933), dansator de stepp, afrogerman
Hilarius Knobel (1830–1891), arhitect elvețian

Vezi și
 Hillary, Hilaire, Hilarion